Il doppio del torneo di tennis Limburg Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anna-Lena Grönefeld e Tatjana Maria che hanno battuto in finale Elina Svitolina e Maryna Zanevs'ka 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Anna-Lena Grönefeld /  Tatjana Maria (Campionesse)
 Karolina Kosińska /  Justine Ozga (semifinali)

 Gail Brodsky /  Tammi Patterson (semifinali)
 Aleksandra Krunić /  Elise Tamaela (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Limburg Open 2011